

Geografia

Geddes – città della Contea di Charles Mix, Dakota del Sud, Stati Uniti d'America.
Geddes – città della Contea di Onondaga, New York, Stati Uniti d'America.

Persone
Patrick Geddes – biologo, botanico e urbanista scozzese, nato a Ballater, il 2 ottobre 1854 e morto a Montpellier il 17 aprile 1932.